Cosima Rose Alexandra Windsor (Londres, ), mais conhecida apenas como Lady Cosima Windsor, é uma aristocrata de origem inglesa. Ela é uma integrante por nascimento da família real britânica da Casa de Windsor. Ela é a filha do Alexandre Windsor, Conde de Ulster e a sua esposa, a Claire Booth-Windsor, Condessa de Ulster.

O seu pai é filho único do príncipe Ricardo do Reino Unido, Duque de Gloucester e da Brigite, Duquesa de Gloucester. Desde o início do mês de outubro de 2022, ela é atualmente a trigésima terceira colocada na linha de sucessão ao trono britânico. Tem um irmão maior: o Xan Windsor, Lorde Culloden, que está à sua frente na sequência sucessória. Cosima é a segunda dos quatro netos do duque e da duquesa de Gloucester; sendo a sua primeira neta mulher.

Títulos e estilos 
20 de maio de 2010 - presente: Lady Cosima Windsor
Como filha de um Conde do Reino Unido intitulado, Cosima é desde o seu nascimento intitulada como uma "Lady" britânica.

Mulheres da Casa de Windsor
Naturais de Londres